Södra Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Långtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (12,9 ha)
Södra Långtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Långtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,99 ha)
Södra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 677499-135602), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Långtjärnen (Transtrands socken, Dalarna, 681725-135531), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Långtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Södra Långtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,7 ha)
Södra Långtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn